Als Polnische Aufstände in Preußen werden mehrere Aufstände im polnischsprachigen Teilgebiet der ehemaligen preußischen Provinz Posen bezeichnet. In der polnischen Historiographie werden diese fünf Aufstände auch als Großpolnische Aufstände (polnisch Powstanie Wielkopolskie) bezeichnet:

 Polnischer Aufstand in der Provinz Südpreußen (1794) 
 Polnischer Aufstand in der Provinz Südpreußen (1806)
 Polnischer Aufstand in der Provinz Posen (1846)
 Polnischer Aufstand in der Provinz Posen (1848)
 Posener Aufstand (1918–1919)

Bemerkungen

Aufstand in Polen
Preußische Geschichte